Joseph Emmanuel Jérôme Zaman, aristocrate belge, sénateur, maître de carrière, et industriel bruxellois ;
 Badi az-Zaman, dernier grand émir timouride ;
 Farhan Zaman (1993-), joueur de squash pakistanais ;
 Qamar Zaman (1952-), joueur de squash pakistanais ;
 Mansoor Zaman (1980-), joueur de squash pakistanais fils de Qamar Zaman ;
 Shahid Zaman (1982-), joueur de squash pakistanais ;
 Zaman (journal), quotidien national turc ;
 les Zaman, un groupe ethnique du Cameroun appartenant aux peuples boulou.

Voir aussi 
 Zamane, magazine historique marocain.